HK Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 21816 световых лет (около 6689 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +14,68m до +13,6m.

Характеристики 
HK Андромеды — жёлто-белая пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RRAB) спектрального класса F. Эффективная температура — около 6372 K.

Примечания